«Autorretrato» puede referirse a cuadros de género autorretrato pintados por Alberto Durero:

Siglo XV 
 Autorretrato (Durero, Louvre) (1493)
 Autorretrato (Durero, Prado) (1498)
 ''Autorretrato (Durero, Alte Pinakothek) (1500)